Arvid Andersson är namnet på följande personer:

 Arvid Andersson (atlet), 1873-1954, den förste "Starke Arvid"
Arvid Andersson i Saxtorp (1875–1923), svensk lantbrukare och riksdagsman (bondeförbundet)
 Arvid Andersson (dragkampare), 1881-1956, vinnare av guld vid olympiska spelen i Stockholm 1912
 Arvid Andersson (gymnast), 1896-1992, deltagare i olympiska spelen 1920
 Arvid Andersson (socialdemokrat), 1900-1973, riksdagsledamot
 Arvid Andersson (tyngdlyftare), 1919-2011, den andre "Starke Arvid", tyngdlyftare, bragdmedaljör
 Arvid Andersson (konstnär), född 1934